La palabra filiación tiene varios significados:

 Filiación jurídica.
 Filiación (antropología).
 Filiación (biología).
 La filiación sociológica se enfoca en las consideraciones sociales sobre las relaciones de padre e hijo. 
 Transfiliación, traslado de lugar de un convento.